Marchbach ist ein Gewässername:

 Marchbach (Birsig), rechter Zufluss des Birsigs bei Therwil, Kanton Basel-Landschaft
 Marchbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Obermarchtal, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Marchbach (Engstlige), rechter Zufluss der Engstlige auf der Gemeindegrenze zwischen Adelboden und Frutigen, Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Marchbach (Giessbach) oder Falkenfluewaldbach, linker Zufluss des Giessbachs in der Gemeinde Iseltwald, Kanton Bern
 Marchbach (Grundache), linker Zufluss der Grundache (zur Brandenberger Ache) gegenüber dem Schinder am Rand des Gemeindegebietes von Thiersee zu dem von Brandenberg,  beide im Bezirk Kufstein, Tirol
 Marchbach oder eher Marchbachl, rechter Zufluss des Kleinen Regens vor dem Trinkwasserspeicher Frauenau, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Marchbach, deutscher Name des Oberlaufs des Prášilský potok beim Schachtenhaus, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern; Grenzbach zu Tschechien

Siehe auch:
 Markbach